A Copa da Ásia de 1988 foi a 9ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 2 a 18 de dezembro de 1988, no Qatar. A Seleção Saudita de Futebol venceu a Seleção Sul-Coreana de Futebol na final em Doha.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fases finais

Semifinais

Terceiro lugar

Final

Premiações

Campeões

Individuais

Artilharia 

3 golos
  Lee Tae-Ho

2 golos
  Ma Lin
  Xie Yuxin
  Farshad Pious
  Adel Khamis
  Mansour Muftah
  Khalid Salman
  Byun Byung-Joo
  Chung Hae-Won
  Hwang Sun-Hong
  Kim Joo-Sung

1 golo
  Favad Muhammad
  Gao Shang
  Mai Chao
  Zhang Xiaowen
  Karim Bavi
  Adel Hussein
  Mansoor Muhammad
  Moshin Faray
  Saleh Mubarak Al-Saleh
  Mohamed Sherbani
  Fand Alibishin
  Yousuf Al-Ja’Azeh
  Majed Abdullah
  Walid Nasser
  Walid Al-Hel
  Mohamed Hasan Hussain
  Abdul Aziz Muhammad
|}

Ligações externas 
 Copa da Ásia 1988 em Arquivo dos Mundiais

Copa da Ásia
1988 no futebol